САГ, также Саг,  — может означать:

Аббревиатура 
 Сварочный агрегат
 Союз Африканских Государств

Топоним 
  — деревня в Хорватии.
  — коммуна, расположенная в Салайском уезде, Румыния.
  — коммуна в уезде Тимиш, Румыния.
  — объединённая деревня в графстве Саффолк, штат Нью-Йорк, США, в городах Ист-Хэмптон и Саутгемптон на востоке Лонг-Айленда.

Персоналии 
  (1949—2013) — американский лингвист и учёный.
  (род. 1945) — турецкий певец, виртуоз багламы и ведущий деятель современной турецкой народной музыки.

Организации 
 Гильдия киноактёров США (англ. Screen Actors Guild, SAG) — американский профсоюз. В 2012 году объединился с  Американской федерацией актёров телевидения и радио (AFTRA) в единый профсоюз .
  (SAG) — лаборатория Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

См. также 
  — инициализм, используемый в бухгалтерском учёте для обозначения продажных, общих и административных расходов.